Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Rameez Junaid a Adil Shamasdin, jehož členové v Casablance nestartovali.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený argentinský pár Guillermo Durán a Máximo González, který ve finále zdolal chorvatsko-pákistánskou dvojici Marin Draganja a Ajsám Kúreší výsledkem 6–2, 3–6, [10–6].

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Durán vybojoval druhou deblovou trofej na okruhu ATP Tour a pro Gonzáleze to byl třetí titul ze čtyřhry. Jednalo se o první argentinský pár, který dosáhl na deblovou trofej okruhu ATP Tour od červencového MercedesCupu 2010, na němž triumfovali Carlos Berlocq s Eduardem Schwankem.

Nasazení párů 
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále)
  Marc López /  David Marrero (čtvrtfinále)
  Mate Pavić /  Michael Venus (semifinále)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (1. kolod)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2016
ATP World Tour 2016